Le mot gravité (du latin gravitas, pesanteur) peut avoir plusieurs sens :

Physique 
 Dans les sciences physiques, la gravité est un synonyme de pesanteur.  
 Gravitation
 Le centre de gravité est le point d'application de la résultante des actions de la pesanteur sur toutes les parties d'un corps.
 Gravité artificielle, simulation de la gravité dans l'espace ou en chute libre.
 Gravité quantique, branche de la physique théorique tentant d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale, et dont la Gravité quantique à boucles est un cas particulier.
 Gravité de surface, intensité du champ gravitationnel à la surface d'un objet astrophysique (planète, étoile ou autre).
 Gravité tenseur-vecteur-scalaire, ou théorie scalaire-tenseur désigne une théorie relativiste de la gravitation dans laquelle le champ gravitationnel est déterminé non seulement par la métrique de l'espace (comme en relativité générale), mais aussi par une autre quantité appelée champ scalaire.
 Onde de gravité, onde se déplaçant sur la surface libre d'un fluide soumis à la gravité.

Langage 
 Dans le langage courant, la gravité est le caractère important ou dangereux ou lourd de conséquences, d'une chose avec dans ce sens :
 la gravité d'une maladie, d'un accident ;
 Dans les religions, la gravité d'un péché se réfère au caractère important du péché, qui permet de distinguer un péché véniel (catholicisme) d'autres formes de péchés.
 En droit pénal, la gravité d'une infraction correspond à une classification des infractions en contraventions, délits et crimes, notamment en France.

Littérature 
 Gravité, un roman de science-fiction paru en 1991

Cinéma 
 Gravité, un film d'aventure spatiale américano-britannique écrit, produit, réalisé et monté par Alfonso Cuarón, sorti en 2013.

Références